Denumirea de Vărli Dol se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vărli Dol, un sat în comuna Kirkovo, regiunea Kărdjali;
 Vărli Dol, un sat în comuna Nedelino, regiunea Smolean.